Lilie (mittelhochdeutsch gilge, von lateinisch lilium) steht für:

 Lilien, Pflanzengattung
 Schwertlilien, Pflanzengattung (in älteren Texten)
 Deutsche Schwertlilie, Pflanzenart (vor allem in älteren Texten und in der Heraldik)
 Lilie (Pfadfinder), Symbol der Pfadfinderbewegung
 Lilie (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Lilie, florales Motiv für Keuschheit
 Lilie, Münzmeisterzeichen von Hans Hausmann, siehe Münzstätte Freiberg #Münzmeister der Münzstätte Freiberg ab 1353 (unvollständig)
 Lilie, Münzmeisterzeichen von Hans Stockart, siehe Münzstätte Leipzig #Münzmeister der Münzstätte Leipzig
 Gasthaus zur Lilie, ehemalige Gaststätte in Volkach, Bayern, siehe Hauptstraße 1 (Volkach)

Lilie ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lilie (1873–1935), deutscher Maler, Zeichner, Zeichenlehrer und Heimatkundler
 Hans Lilie (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler

 Moritz Lilie (1835–1904), deutscher Schriftsteller, Chronist und Journalist
 Ralph-Johannes Lilie (* 1947), deutscher Byzantinist
 Rudolf Lilie (1904–1976), deutscher Politiker (NSDAP), MdHB
 Ulrich Lilie (* 1957), deutscher Theologe
 Walter Lilie (1876–1924), deutscher Maler

 Meister mit der Lilie, Notname eines deutschen Zinngießers

Siehe auch: 
 Lilien (Begriffsklärung)
 Lillie
 Lille (Begriffsklärung)
 Lilje
 Lilia